Сезон 1959/60 стал для «Манчестер Юнайтед» 58-м сезоном в Футбольной лиге и 15-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» завершил сезон на 7-м месте чемпионата, забив 102 гола в лиге (второй результат после «Вулверхэмптона»), однако и пропустил много — 80 мячей. Лучшим бомбардиром команды в сезоне с 32 голами стал Деннис Вайоллет, который также стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1959/60 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1959/1960
Манчестер Юнайтед